Франц Коссмат (; 22 августа 1871, Вена — 1 декабря 1938, Лейпциг) — австрийско-германский геолог, минералог и геофизик; профессор Технического университете Граца.

Биография 
Франц Коссмат являлся профессором минералогии и геологии в Техническом университете Граца. 

С 1913 по 1934 год он состоял директором геологической службы Саксонии, а также — директором геолого-палеонтологического института при Лейпцигском университете. 

В 1920 году он опубликовал первую гравитационную карту Центральной Европы. В геологии Центральной и Западной Европы работы Коссмата до сих пор играют значимую роль: в частности, в изучении Герцинской складчатости. Кроме того он — наряду с Бено Гутенбергом, Людгером Минтропом, Эмилем Вихертом и другими — являлся 19 сентября 1922 года членом-учредителем Немецкого сейсмологического общества в Лейпциге, сегодня известного как Немецкое геофизическое общество (Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, DGG).

С 1914 года Коссмат являлся членом Саксонской академии наук; в 1925 году он был избран членом Леопольдины и Геттингенской академии наук. 
В 1937 году стал член-корреспондентом Прусской академии наук.

11 ноября 1933 года Франц Коссмат был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Память 
В 1955 году в честь Франца Коссмата была названа площадь «Kossmatplatz» в венском районе Фаворитен.

Работы 
 1900: Ueber die geologischen Verhältnisse des Bergbaugebietes von Idria. in: Jahrbuch der k.k. Geologischen Reichsanstalt, Jg. 49, Wien, S. 259—286
 1916: Paläogeographie (Geologische Geschichte der Meere und Festländer). 2., neubearb. Aufl. Berlin [u. a.]: Göschen (Sammlung Göschen; 406)
 1920: Die mediterranen Kettengebirge in ihrer Beziehung zum Gleichgewichtszustande der Erdrinde. — Abh. d. Math.-Phys. Klasse der Sächs. Akad. d. Wiss., Band 38, Nr. 2, Leipzig (Teubner).
 1922: Übersicht der Geologie von Sachsen, Dresden, Leipzig 1922, 2. Auflage 1925
 1924: Geologie der zentralen Balkanhalbinsel, Gebr. Borntraeger
 1927: Gliederung des varistischen Gebirgsbaues. Abhandlungen des Sächsischen Geologischen Landesamtes, Bd. 1. S. 1-39
 1931: Das Erdbild und seine Veränderungen, Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft
 1936: Paläogeographie und Tektonik. Berlin: Borntraeger

Литература 
 Thierbach: Kossmat Franz. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 4, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1969, S. 150 f.
 Kürschner 1935, Sp. 719.
 DBA II, Fiche 747, 205—224.
 UAL, PA 649.

Примечания

Ссылки 
 

Минералоги Германии
Минералоги XX века
Геофизики Германии
Геофизики XX века
Члены Саксонской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные доктора Венского технического университета